Tom Bradshaw peut désigner :

 Tom Bradshaw (1904-1986), footballeur écossais.
 Tom Bradshaw (1992-), footballeur gallois.
 Thomas Bradshaw (1873-1899), footballeur anglais.